
Let It Roll: Songs by George Harrison или Let It Roll: The Music of George Harrison — третий компиляционный альбом Джорджа Харрисона. О планируемом выходе альбома было объявлено 14 апреля 2009 года — день, в который Харрисон получил звезду на Голливудской «Аллее славы». Альбом вышел в продажу 16 июня 2009 года. В альбом вошли песни Харрисона, ранее изданные лейблами EMI и Dark Horse Records. В альбом были включены все три сингла Харрисона, достигшие первого места в Billboard Hot 100: «My Sweet Lord», «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» и «Got My Mind Set on You».

Альбом поднялся до 4-го места в UK Albums Chart, что стало наивысшим достижением для альбома Харрисона в Великобритании после Living in the Material World, вышедшего в 1973 году. В Billboard 200 альбом достиг 24-й позиции. По данным на 6 августа 2009 года, в США было продано более 51 000 копий альбома, а во всём мире — более 250 000 копий.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы, спродюсированные Джеффом Линном
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Сборники на английском языке